Орао може да се односи на:

 Орао - назив неколико родова птица грабљивица:
 Сури орао
 Кавкаски орао
 Белоглави орао
 Орао бјелоплећан
 Орао брадач
 Орао крсташ

 у авијацији
 Орао (ваздухопловна једрилица) - прва послератна високоспособна једрилица произведена у Србији.
 Ј-22 Орао - борбени авион произведен у Југославији
 F-15 Орао - амерички ловачки авион

 у рачунарству
 Орао (рачунар) - југословенски рачунар
 Орао+ - југословенски рачунар

 у астрономији
 Орао (сазвежђе) - једно од 88 савремених и 48 оригиналних Птоломејевих сазвежђа.
 Маглина Орао

 у хералдици
 Орао у хералдици
 Двоглави орао
 Српско хералдичко друштво Бели орао

 филмови и серије
 Орао (филм из 1990)
 Орао (филм из 2011)
 Рањени орао (ТВ серија)
 Рањени орао (филм из 2009)
 Орао је слетео (филм)

 остало
 Орао (календар)